Уильям Рассел Логан Болд ( ) — шотландский футболист, игрок сборной Шотландии.

Карьера 
Болд родился в Эдинбурге, и перешел в «Хартс» из юношеской команды «Ньютонгрейндж Стар» в 1946 году и сразу же был отдан в аренду в «Эдинбург Сити». По возвращении он сразу же проявил себя, забив хет-трик в дебютном матче за первую команду. Вместе с товарищами по команде Альфи Конном и Джимми Уордхаугом он стал известен как "ужасное трио". Он помог «Хартс» выиграть Кубок Шотландии в 1956 году, чемпионат Лиги в 1957/8 и 1959/60 годах и Кубок Лиги в 1955 и 1959 годах.

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»